Kusters ist der Familienname folgender Personen:

 Wiel Kusters (* 1947), niederländischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Yvo Kusters (* 1986), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Küsters
 Custers